Horsealot est un réseau social rassemblant des personnes s'intéressant au luxe et au  équestre, créé en 2015 par l'entrepreneur Alexandra Martel et racheté en 2019 par le groupe Czech Media Invest (CMI). Les membres du réseau échangent au sujet des chevaux, de la mode, de l'art et du lifestyle en général.

Historique 
Horsealot a été créé en 2015 par l'entrepreneur Alexandra Martel. L'entreprise fait partie du groupe Czech Media Invest (CMI) depuis , éditeur de revues comme Elle ou Femina, et appartenant à l'homme d'affaires ukrainien Daniel Kretinsky. 

En 2018, le réseau compte plus de  répartis dans 32 pays, majoritairement d'Europe et d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Des personnalités comme le comédien Alex Lutz, l'animateur de télévision Marc-Olivier Fogiel, Denis Brogniart, des cavaliers olympiques ou des entrepreneurs sont membres de cette communauté. Le site vise des femmes ayant un pouvoir d'achat élevé et intéressées par le domaine équestre. Par ce positionnement, il attire aussi les marques du luxe.

Référence

Liens externes 
 

Réseau social
Monde équestre
Média Internet